Regerande mästaren Rafael Nadal besegrade Dominic Thiem med 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 i finalen som spelades den 9 juni 2019. Det var Nadals tolfte singeltitel vid Franska öppna. Genom att vinna titeln slog Nadal rekordet för flest vunna titlar vid en Grand Slam-turnering, ett rekord han tidigare delade med Margaret Court som vann Australiska öppna elva gånger.

Seedning 

  Novak Djokovic (Semifinal) 
  Rafael Nadal (Mästare)
  Roger Federer (Semifinal)
  Dominic Thiem (Final)
  Alexander Zverev (Kvartsfinal)
  Stefanos Tsitsipas (Fjärde omgången)
  Kei Nishikori (Kvartsfinal)
  Juan Martín del Potro (Fjärde omgången)
  Fabio Fognini (Fjärde omgången)
  Karen Khachanov (Kvartsfinal)
  Marin Čilić (Andra omgången)
  Daniil Medvedev (Första omgången)
  Borna Ćorić (Tredje omgången)
  Gaël Monfils (Fjärde omgången)
  Nikoloz Basilashvili (Första omgången)
  Marco Cecchinato (Första omgången)
  Diego Schwartzman (Andra omgången)
  Roberto Bautista Agut (Tredje omgången)
  Guido Pella (Andra omgången)
  Denis Shapovalov (Första omgången)
  Alex de Minaur (Andra omgången)
  Lucas Pouille (Andra omgången)
  Fernando Verdasco (Andra omgången)
  Stan Wawrinka (Kvartsfinal)
  Félix Auger-Aliassime (Drog sig ur)
  Gilles Simon (Andra omgången)
  David Goffin (Tredje omgången)
  Kyle Edmund (Andra omgången, drog sig ur)
  Matteo Berrettini (Andra omgången)
  Dušan Lajović (Tredje omgången)
  Laslo Đere (Tredje omgången)
  Frances Tiafoe  (Första omgången)

Kvalturnering

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser
Lottning

Noter

Franska öppna 2019
Franska öppna 2019 – Herrsingel